Chimborazo ist der Name für:

 Chimborazo, der höchste Berg in Ecuador 
 Provinz Chimborazo, die nach dem Berg benannte Region
 diverse Schiffe, siehe Liste von Schiffen mit dem Namen Chimborazo
 Chimborazo (Erhebung), eine Erhebung in Neubrandenburg
 Chimborazo (Hospital), ein Krankenhaus in Richmond, Virginia, im Betrieb von 1862 bis 1865
 Chimborazo (Park), ein Park in Richmond, Virginia 
 (30797) Chimborazo, ein Asteroid